Pleonasmo 
 Redundância (informática) 
 Redundância funcional 
 Redundância modular tripla
 Redundância N+1

Desambiguação